bł. Anioł z Chivasso (1411–1495) – włoski franciszkanin
 bł. Anioł od św. Wincentego Ferreriusza Orsucci (1575–1622) – włoski dominikanin, misjonarz, męczennik z Japonii
 bł. Anioł Paoli (1642–1720) – włoski karmelita
 bł. Anioł z Acri (1669–1739) – włoski kapucyn

Zobacz też: bł. Agatanioł z Vendôme